O Campeonato Paulista de Rugby Série C de 2015 foi uma competição de rugby union disputada entre março e outubro de 2015 e que contou com 10 equipes de todo o estado. Anteriormente denominada como Divisão de Acesso, a Série C teve seu nome alterado tendo em vista a criação da Série D do Campeonato Paulista, denominada, também, de Desenvolvimento.

A competição teve seu número de participantes reduzido em relação ao ano anterior (de 14 para 10 participantes) e, com isso, sua forma de disputa foi adequada a disputa da Série B: 1ª fase classificatória e 2ª fase eliminatória.

Forma de disputa 

O torneio foi disputado em duas fases: uma classificatória e outra eliminatória.

Na 1ª fase, classificatória, as equipes jogaram todos contra todos em turno único.

Na 2ª fase, eliminatória, as equipes jogaram entre si de acordo com sua classificação na 1ª fase: nas semi-finais altas, o 1° colocado enfrentou o 4° e o 2° enfrentou o 3°; os vencedores desses confrontos fizeram a final e os perdedores disputaram a terceira colocação. Nas semi-finais baixas, o 5° colocado enfrentou o 8° e o 6° enfrentou o 7°; os vencedores se enfrentaram na disputa da quinta colocação e os perdedores disputaram a sétima posição. O 9° e o 10° colocado fizeram dois jogos pela disputa da nona colocação geral.

1ª Fase

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Semana 17

Semana 18

Semana 19

Semana 20

Classificação 

Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus ataque (4 ou mais tries)=1, Bônus defesa (perder por 7 pontos ou menos)=1.

2ª Fase

Disputa de 9º e 10º lugar

Jogo 1

Jogo 2

Disputa de 5º a 8º lugar

Disputa de 1º a 4º lugar

Campeão

Ligações externas 

2015
Rugby de 2015 no Brasil